Lidträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lidträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (54,7 ha)
Lidträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (8,58 ha)
Lidträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Lidträsket (Piteå socken, Norrbotten, 725567-175404), sjö i Piteå kommun,  (7,32 ha)
Lidträsket (Piteå socken, Norrbotten, 727361-172981), sjö i Piteå kommun,  (7,2 ha)
Lidträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (43,1 ha)
Lidträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun och Norsjö kommun,  (4,1 km²)
Lidträsk, Norsjö kommun – en by i Norsjö kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn